Archie Duncan (attore)
 Archie Duncan (storico)